Polen deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1924 i Paris og har siden deltaget i alle  sommerlege undtaget Sommer-OL 1984 i Los Angeles, som Polen boykottede. Polen har deltaget i samtlige vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Polens OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL